L'équipe d'Uruguay de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2013 qui se tient au Brésil du  au . Elle se rend à la compétition en tant que vainqueur de la Copa América 2011, le championnat d'Amérique du Sud de football.

Résultats

Phase de groupe

Espagne-Uruguay

Nigeria-Uruguay

Uruguay-Tahiti

Demi-finale

Brésil-Uruguay

Match pour la troisième place

Uruguay-Italie

Effectif 

Sélectionneur : Óscar Tabárez

Références 

Coupe des confédérations 2013
Uruguay